Flatwoods hace referencia a varios artículos:

Región natural
Flatwoods, ecosistema en las llanuras costeras del Sureste de Norteamérica

Localidades
Flatwoods (Kentucky)
Flatwoods (Virginia Occidental)
Municipio de Flatwoods (condado de Ripley, Misuri)

Criptozoología
Monstruo de Flatwoods, también conocido como el Monstruo del condado de Braxton y el Fantasma de Flatwoods